Molekulska formula -{C19H23NO5}- se može odnositi na:

 Semorfon
 Tretohinol